

Лисово — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Лисово — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія